Бру́но Ту́шек () — австрийский физик, создатель первого в мире электрон-позитронного коллайдера, автор многих пионерских идей в области физики ускорителей.

Биография 
Родился 3 февраля 1921 года и окончил школу в Вене, в 1937 году поступил в Венский университет, но не смог обучаться в нём из-за того, что его мать была еврейка. Перебрался в Гамбург, где никто не знал о его происхождении, и продолжил обучение, параллельно работая, для того чтобы прокормиться. Работал в Studiengesellschaft für Elektronengeräte, дочерней компании фирмы Philips, где в это время была разработана дрейфовая трубка — элемент для ускорения электронов в клистроне.

В 1943 году попросился к Рольфу Видероэ, чтобы вместе создавать бетатрон, индукционный циклический ускоритель электронов, который в 1926 году Видероэ уже безуспешно пытался сделать, а в 1940 году создал Дональд Керст в США. В 1945 году Тушек был арестован гестапо. Видероэ навещал его в тюрьме, где они обсуждали физику частиц в бетатроне, в частности возможность радиационного затухания колебаний.

Чудом выжив в концентрационных лагерях, Тушек после войны в 1946 году заканчивает обучение в Гёттингенском университете и начинает работать в Институте физики Общества Макса Планка. С 1947 по 1952 год читает лекции в университете Глазго. В 1952 году переезжает в Италию, в Национальный институт ядерной физики во Фраскати. Параллельно читает лекции в Римском университете, становится там профессором. В 1955 году он ненадолго возвращается в Глазго, чтобы жениться на Elspeth Yonge, которая позже родит ему двух сыновей.

7 марта 1960 года Тушек делает презентацию во Фраскати, где предлагает концепцию коллайдера, в котором пучки частиц и античастиц вращаются в одном и том же кольце навстречу друг другу, сталкиваясь в двух точках, где детекторы регистрируют результат взаимодействия. Уже через год, в 1961 году первый пучок захвачен в накопительное кольцо AdA (), однако первые результаты опубликованы лишь в 1966 году, после того как AdA был перевезён во Францию (лаборатория Орсэ).

Среди других известных результатов, полученных Бруно Тушеком — теоретическое обоснование так называемого эффект Тушека: рассеяния частиц сгустка друг на друге, при котором поперечные импульсы переходят в продольные, и, значительно увеличиваясь за счёт релятивистского преобразования, приводят к гибели частиц.

Примечания 

Физики Австрии
Физики Италии
Физики-ускорительщики
Награждённые медалью Маттеуччи